Радость:

 Радость — одна из основных положительных эмоций человека.
 Радость — добродетель, один из девяти плодов Святого Духа.

 Название населённых пунктов
 Радость — деревня в Каменецком районе Брестской области, Белоруссия.
Радость — посёлок в Оловяннинском районе Забайкальского края, упразднён в 2021 г.
 Радость — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области, Россия.
 
Прочее
 Радость — медная скульптура на Спаркс-стрит в г. Оттава, скульптор Брюс Гарнер.